Марк Чепмен (, род. 24 октября 1963) — австралийский шахматист, международный мастер.

Бронзовый призёр чемпионата Австралии 2003 / 2004 гг. Бронзовый призёр открытого чемпионата Австралии 2009 г.

Серебряный призёр чемпионата Океании 2001 г. (разделил 1—2 места с М. Глузманом и проиграл дополнительный матч).

Участник ряда австралийских соревнований, в том числе открытых чемпионатов страны, турниров Australian Masters и Doeberl Cup. Серебряный призёр турнира Doeberl Cup 2000 г.

Представлял Австралию на чемпионате мира среди шахматистов до 17 лет 1980 г.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Партии М. Чепмена в базе Chessgames
 Личная карточка М. Чепмена на сайте 365Chess

Шахматисты Австралии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Международные мастера по шахматам